Ерида (митологија)
 Ерида (патуљаста планета)